Баджуни
 Баджуни — острова у берегов Сомали
 Баджуни — народность, проживающая на одноименных островах и в соседних прибрежных районах Сомали и Кении
Баджуни — язык народности баджуни